De Knibbelstraat is een oude binnenplaats in het binnenstadskwadrant Rosariumbuurt in de Nederlandse plaats Venlo.

Locatie 
De straat loopt van de Kleine Kerkstraat in zuidelijke richting naar de Brouwersplaats.

Geschiedenis 
In de 17e eeuw bestond er een onverhard straatje op deze plek, om de Latijnse school uit 1456, beter bekend als het Ald Weishoès, en Drukkerij Wolters-Van Wylick (het eigenlijke weeshuis, uit 1577) aan de achterzijde bereikbaar te maken. Uit 1787 stamt een woning aan de Lomstraat, dat met de achterzijde en uitgang van de bovenwoning aan de Knibbelstraat ligt, dat door de Maastrichte architect Jean Louis Soiron is gebouwd en bewoond. Dit pand staat op de nominatielijst om als gemeentelijk monument te worden aangewezen.

Huidige situatie 
Van 2010 tot 2013 heeft de nieuwe eigenaar van een aantal historische panden aan de Grote Kerkstraat, de woningcorporatie Woonwenz, deze panden grondig gerenoveerd, waarbij ook de Brouwersplaats en Knibbelstraat werd meegenomen. Hierbij zijn tevens nieuwe stadswoningen gebouwd die aan beide binnenstraatjes liggen.

Zie ook 
 La Belle Alliance (Venlo)
 Drukkerij Wolters-Van Wylick
 Huize Schreurs

Externe link 
 Bouwproject La Belle Alliance
 Brochure woningcorporatie woningen Brouwersplaats en Knibbelstraat

Straat in Venlo binnenstad